Balogh Jenő (1864–1953) jogász, politikus, miniszter
 Balogh Jenő (1915–2000) festő, grafikus